HFE est un sigle qui peut désigner :
 Hidden Field Equation, un algorithme asymétrique de cryptographie à clé publique.

HFE est une abréviation qui peut désigner :
 HFE (où H signifie high et FE signifie fer), la protéine de l'hémochromatose humaine codée par le gène HFE.